

Sigle
Extraterrestrial Biological Entity – entità biologica extraterrestre

Mitologia
Ebe – figura della mitologia greca

Onomastica
Ebe – nome proprio di persona femminile

Sigle
EBE – targa automobilistica di Ebersberg (Germania)
EBE – targa automobilistica di Belchatów (Polonia)

Altro 
Ebe – scultura di Antonio Canova
Ebe – veliero della Marina Militare
6 Hebe – asteroide